Freiheit, mot allemand signifiant Liberté, renvoie aux articles suivants :

 Freiheit, groupe de new wave allemand plus connu sous le nom de Münchener Freiheit ;
 Die Freiheit, journal anarchiste de langue allemande.
 La Liberté (en allemand Die Freiheit) est un parti politique allemand créé en 2010.